Serieförlaget kan syfta på:
Serieförlag –  förlag som producerar, distribuerar, eller publicerar tecknade serier
Serieförlaget – tidigt 1950-tal namn på ett svenskt Bonnier-ägt serieförlag 1950–1997, se Semic Press
Serieförlaget – under 1980- och 90-talen namnet på ett från Hemmets Journals avknoppade förlagsbolag, se Egmont Serieförlaget